Behrend ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Zu Herkunft und Bedeutung siehe Behrendt.

Namensträger 
 Eberhard Berent (1924–2013), deutsch-amerikanischer Germanist
 Hella Berent (* 1948), deutsche Künstlerin
 Margarete Berent (1887–1965), deutsche Juristin und Rechtsanwältin
 Przemysław Berent (* 1962), polnischer Politiker
 Wacław Berent (1873–1940), polnischer Schriftsteller

Siehe auch 
 Berent, deutscher Name der polnischen Stadt Kościerzyna
 Kreis Berent, ehemaliger Landkreis in Westpreußen

Familienname
Deutscher Personenname